Ла Унион Зарагоза има више значења:

 Ла Унион Зарагоза (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион Зарагоза (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику